Australia
Dunoon – località del Nuovo Galles del Sud
Regno Unito
Dunoon – località dell'Argyll e Bute (Scozia)